

Geografia 
 Isole Pitcairn, arcipelago situato nell'oceano Pacifico
 Pitcairn, isola dell'omonimo arcipelago
 Pitcairn, una borough della Pennsylvania 
 Pitcairn, città dello stato di New York

Persone 
 Harold Frederick Pitcairn, aviatore
 John Pitcairn (1722-1775), ufficiale britannico
 John Pitcairn Junior (1841-1916), industriale scozzese-statunitense